Symbolic Composer (auch: SCOM) ist eine auf der Programmiersprache LISP aufbauende Umgebung für die algorithmische Komposition von Musik. Das System wurde ursprünglich in den frühen 1990er Jahren entwickelt von Peter Stone (Tonality Systems).

Symbolic Composer stellt mehr als 1000 Algorithmen und mathematische Funktionen für die Erzeugung von Musik zur Verfügung. Das System ist beliebt unter experimentierfreudigen und avantgardistischen Komponisten in der ganzen Welt. Es werden nur geringe Programmierkenntnisse, aber ein gutes Abstraktionsvermögen vorausgesetzt, um effektiv mit diesem System arbeiten zu können.

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Musiksoftware